Tenisový turnaj ATP Serbia Open 2010 se konal ve dnech 3.–9. května v srbském hlavním městě Bělehradě venku na antukových dvorcích. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 250 series a byl součástí ATP World Tour 2010. Odměny činily 373 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
První čtyři nasazení hráči měli v 1. kole volný los

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Čtyřhra

Nasazení hráčů

Ceny a body do žebříčku

Pavouk

Odkazy

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Externí odkazy 
 , Oficiální stránka turnaje

ATP World Tour 2010
Serbia Open